Курманку́л Абдула́ев (; 1918 год, село Бёрю-Баш — дата и место смерти не известны) — комбайнёр совхоза «Сухой хребет» Иссык-Кульской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1957). Депутат Верховного Совета Киргизской ССР.

Биография 
Родился в 1918 году в крестьянской семье в селе Бёрю-Баш (сегодня — Аксуйский район Иссык-Кульской области). С 1931 года трудился разнорабочим в совхозе «Маяк» Аксуйского района. После окончания школы сельской механизации в 1937 году трудился механизатором в совхозе «Сухой хребет» Аксуйского района.

Ежегодно собирал высокий урожай зерновых. В 1956 году собрал всего 11565 центнеров зерновых на участке площадью 520 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1957 года за выдающиеся успехи, достигнутые в деле увеличения производства сахарной свёклы, хлопка и продуктов животноводства, широкое применение достижений науки и передового опыта в возделывании хлопчатника, сахарной свёклы и получение высоких и устойчивых урожаев этих культур удостоен звания Героя Социалистического Труда со вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1959 году избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР.

Примечания

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 5-го созыва